Курруш — топоним.

 Курруш (Ботикаш) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Курруш (Валпасуш) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.

См. также 
 Куруш